El término salinas puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Definición 
 a salinas, plural de la palabra salina; mina o superficie de desecación de la que se extrae sal.

Topónimos

En Argentina 
 Las Salinas Argentinas

En Brasil 
 Salinas, municipio del estado Minas Gerais.

En Ecuador 
 Salinas, ciudad en la provincia de Santa Elena.
 Cantón Salinas, provincia de Santa Elena.
 Salinas de Tomabelas, parroquia en la provincia de Bolívar.

En España 
 Salinas (Alicante), municipio de la provincia de Alicante.
 Salinas (Archidona), pedanía de Archidona, provincia de Málaga.
 Salinas (Castrillón), parroquia de Asturias.
 Salinas de Ibargoiti, municipio de Navarra.
 Salinas de Léniz, municipio de Guipúzcoa.
 Salinas de Medinaceli, pedanía de Medinaceli, provincia de Soria.
 Salinas de Oro, municipio de Navarra.
 Salinas, municipio de Navarra.
 Salinas de Pisuerga, municipio de la provincia  de Palencia.
 Salinas de Rosío, localidad de la provincia de Burgos.
 Salinas del Manzano, municipio de la provincia de Cuenca.
 Las Salinas (Baleares)
 Salinas (Málaga), barrio de Málaga.

En Estados Unidos 
 Salinas, ciudad del condado de Monterrey, California.

En México 
 Salinas Victoria, municipio del estado de Nuevo León.
 Salinas, municipio en el estado de San Luis Potosí.
 Salinas de Hidalgo, localidad y cabecera del municipio de Salinas, en el estado de San Luis Potosí.

En Perú 
 Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca

En Puerto Rico 
 Salinas, municipio fundado el 22 de julio de 1841.

En República Dominicana 
 Playa Salinas, Playa localizada en la Provincia Peravia.

En Uruguay 
 Salinas, localidad del departamento de Canelones.
 Salinas, municipio del departamento de Canelones.

Personas con primer apellido Salinas 
 Antonio Salinas y Castañeda (1810-1874), político y Hacendado Peruano, Alcalde de Lima, Congresista. Ayudó a la creación del cuerpo de bomberos del Perú durante el Combate del Callao en 1866.
 Carlos Salinas (1948-), también conocido como Carlos Salinas de Gortari, economista y político mexicano, que entre otras cosas, fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994.
 Carmen Salinas (1933-), también conocida como Carmen Salinas Lozano, actriz mexicana de cine, teatro y televisión.
 Enrique Ortega Salinas (1961-), escritor y conferencista uruguayo
 Francisco de Salinas (1513-1590), músico, organista y humanista castellano.
 Gregorio de Salinas Varona (1650-1720), militar y administrador Español, Gobernador de Nuevo León, Coahuila, Texas y Honduras.
 Horacio Salinas (1951-), también conocido como Horacio Salinas Álvarez, músico chileno, compositor e intérprete de guitarra.
 Irayda Salinas (1980-), también conocida como Irayda Salinas Hijar, botánica y profesora peruana.
 Jennifer Salinas (1982-), también conocida como Jennifer Marie Salinas, boxeadora boliviano-estadounidense.
 Jorge Salinas (1968-), también conocido como Jorge Salinas Pérez, actor mexicano.
 José Luis Salinas (1908-1985), historietista argentino.
 Juan Emilio Salinas (1925-2009), futbolista peruano que jugaba como delantero.
 Julio Salinas (1962-), también conocido como Julio Salinas Fernández, futbolista español (ya retirado) que jugaba como delantero.
 Luis Salinas (1958-), guitarrista, cantante y compositor argentino.
 Óscar Salinas, (1988-), también conocido como Óscar Fernando Salinas Aguilar, futbolista chileno.
 Patxi Salinas (1963-), también conocido como Francisco Salinas Fernández, futbolista español.
 Pedro Salinas (1891-1951), también conocido como Pedro Salinas Serrano, escritor español de la Generación del 27.
 Jaime Salinas Bonmatí (1925-2011), escritor y editor español, hijo de Pedro Salinas.
 Raúl Salinas de Gortari (1946-), hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
 Raúl Salinas Lozano (1917-2004), político mexicano y asesor fiscal del gobierno de Honduras.
 Rodrigo Salinas (1986-), también conocido como Rodrigo Javier Salinas, futbolista argentino.
 Rodrigo Salinas (1975-), también conocido como Rodrigo Salvador Salinas Marambio, dibujante, guionista y comediante chileno.

Personas con segundo apellido Salinas 
 Francisco Barnés Salinas (1877-1947), también conocido como Francisco José Barnés Salinas, catedrático y político español.
 Alfonso Delgado Salinas (1953-), también conocido como Francisco Javier Vidal Salinas, profesor y político chileno.
 José Miguel Insulza Salinas (1943-), abogado, académico, investigador y político chileno.
 Matías Oviedo Salinas (1979-), también conocido como Matías Alejandro Oviedo Salinas, actor y músico chileno.
 Anita Reeves Salinas (1948-), también conocida como Ana Albertina del Carmen Reeves Salinas, actriz chilena, y directora de cine, teatro y televisión.
 Francisco Vidal Salinas (1953-), también conocido por Francisco Javier Vidal Salinas, profesor y político chileno.

Otros 
Renta de salinas, derecho de la Hacienda Pública sobre las salinas.